Das ITF Women’s Circuit UBS Thurgau 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Kreuzlingen. Das Hallenturnier, bei dem auf Teppichboden gespielt wurde, war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 16. bis 22. Februar 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Kreuzlingen